Фина́л (, от  — заключение, конец) — многозначный термин.

Значения:
 Финал — заключительная встреча в спортивных соревнованиях.
 Финал — заключительная часть чего-либо (например, финал книги).
 Открытый финал — замысел, который нужен автору (книги, фильма) для того, чтобы со временем он мог вернуться к своим героям.
 Финал — последняя часть цикла из трёх и более частей, например, последняя часть Сонатно-симфонического цикла.

Названия:
 Финал — музыкальная группа, исполняющая музыку в стиле Дарк-эмбиент.
 Финал () — научно-фантастический фильм 2001 года.
 Финал () — фильм ужасов 2010 года.
 Финал — ключевое слово в языке программирования Java
 Финал () — музыкальный альбом группы Wham! 1986 года.
 Финал () — сингл рок-группы Dir en grey 2004 года.

Примечания